Elitserien i bandy 2017/2018 var Sveriges högsta division i bandy för herrar säsongen 2017/2018. Edsbyns IF blev svenska mästare efter finalseger mot Sandvikens AIK på Studenternas IP i Uppsala den 17 mars 2018.

Klubbar
Lag 1–10 från grundserien av Elitserien i bandy 2016/2017 kvalificerade sig direkt för vidare spel i högsta divisionen. Tre elitlag från säsongen 2016/2017 som deltog i kvalspelet (IK Tellus, Kalix BF och TB Västerås) förnyade sina kontrakt i högsta divisionen. Gripen Trollhättan BK blev efter kvalspelet nedflyttat till allsvenskan medan IFK Motala blev uppflyttat till elitserien.  

* – inomhus (bandyhall)

Förlopp
I maj 2017 meddelade Svenska Bandyförbundet att finalen från och med säsongen 2017/2018 återigen flyttas tillbaka till Studenternas IP i Uppsala, där den alltid spelades åren 1991–2012.
Skytteligan vanns av Christoffer Edlund, Sandvikens AIK med 76 fullträffar..

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel  
Slutspelet inleddes den 16 februari 2018. Kvartsfinalerna och semifinalerna avgjordes i bäst av fem matcher medan finalen avgjordes i en match.

Kvartsfinaler

Sandvikens AIK-IFK Vänersborg

Hammarby IF-Vetlanda BK

Edsbyns IF-Bollnäs GIF

Västerås SK-Villa Lidköping BK

Semifinaler

Sandvikens AIK-Hammarby IF

Edsbyns IF-Villa Lidköping BK

Final

Kval till Elitserien 2018/2019 
I kvalet deltog lag 12-13 från Elitserien och lag 2-3 från Allsvenskan. De fyra lagen spelade ett gruppspel där de två främsta kvalificerade sig för Elitserien i bandy 2018/2019.

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Externa länkar

Sport i Sverige 2017
Sport i Sverige 2018
Bandysäsongen 2017/2018
2017/2018